Cerro Bayo hace referencia a varios artículos:

Lugares
En los límites argentinochilenos de los Andes:
 El volcán ubicado entre la provincia argentina de Salta y la región chilena de Antofagasta, más conocido como Cerro Tecar,
 El gran volcán Nacimientos del Cazadero o Cerro Bayo, íntegramente ubicado en la provincia argentina de Catamarca si bien cerca del límite argentinochileno.
 El Complejo Cerro Bayo, cuyo volcán se encuentra en Argentina, pero su punto más alto (5401 metros) se encuentra en Chile. ()
En la precordillera andina patagónica dentro de Argentina:
 El Cerro Bayo ubicado en el centrooeste de la provincia argentina del Neuquén, casi inmediatamente al noreste de Villa La Angostura.

En el sur de la Patagonia:
El Cerro Bayo en la provincia de Santa Cruz.

Cine
Cerro Bayo (película), argentina, de 2010, dirigida por Victoria Galardi.